Brvenica (en macédonien Брвеница) est un village du nord-ouest de la Macédoine du Nord, chef-lieu de la municipalité de Brvenica. Le village comptait 2918 habitants en 2002.

Démographie 
Lors du recensement de 2002, le village comptait :
 Macédoniens : 2 834
 Serbes : 68
 Bosniaques : 1
 Autres : 15

Voir aussi 
 Brvenica

Références 

Village dans la commune de Brvenica